Pejagoan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pejagoan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pejagoan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar